El nombre de Diego Ortiz puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Diego Ortiz (c.1510-c.1570), compositor, violagambista y teórico musical español.
 Diego Ortiz de Zárate y Mendieta (c.1542-después de 1578), conquistador y administrador colonial español.
 Diego Ortiz de Zúñiga (1636-1680), historiador y cronista español.
 Diego Ortiz de Parrilla (1701-1772), militar y administrador colonial español.
 Diego Ortiz López (nacido en 1989), futbolista chileno.